Добролю́бов — білоруське, російське прізвище.

 Добролюбов Василь Іванович (1831–1880) — російський фінансист, автор книги «Банківська бухгалтерія» (1864).
 Добролюбов Ігор Михайлович (1933–2010) — білоруський кінорежисер, актор, педагог і сценарист.
 Добролюбов Іоанн Васильович (1838–1905) — священик, рязанський історик.
 Добролюбов Микола Олександрович (1836, Нижній Новгород — 1861, Санкт-Петербург) — російський літературний критик, публіцист.
 Добролюбов Олександр Михайлович (1876 — можливо 1945) — російський поет-символіст.

Білоруські прізвища
Російські прізвища